El nombre de Ana de Hungría puede referirse a:

Ana de Hungría (1260 - 1281). Hija del rey Esteban V de Hungría. Esposa del emperador bizantino Andrónico II Paleólogo.
Ana de Hungría (1226 - 1285). Hija del rey Bela IV de Hungría. Esposa del noble ruso Rostislav Mijaílovich quien vivió exiliado en Hungría ostentando varios cargos políticos importantes.